Cottin & Desgouttes – casa automobilistica francese
 Impasse Cottin – dipinto di Maurice Utrillo

Persone
 Camille Cottin (1978) – attrice francese
 Sophie Cottin (1770-1807) – scrittrice e politica francese